Piedras Blancas peut désigner :

Divisions administratives 
 Piedras Blancas, localité argentine située dans la province d'Entre Ríos ;
 Piedras Blancas, localité argentine située dans la province de Mendoza ;
 Piedras Blancas, localité espagnole située dans la province des Asturies ;
 Piedras Blancas, quartier de Montevideo, Uruguay ;
 Piedras Blancas, quartier d'Aguada, Porto Rico ;
 Piedras Blancas, quartier de San Sebastián, Porto Rico ;
 Piedras Blancas, quatrième district du canton d'Osa, au Costa Rica.

Nature 
 Parc national de Piedras Blancas, zone naturelle protégée dans le sud du Costa Rica ;
 Parc écologique Piedras Blancas , réserve forestière à Medellín, Colombie ;
 Phare de Piedras Blancas, phare situé à San Simeon, dans le comté de San Luis Obispo, en Californie, aux États-Unis.
 Pico Piedras Blancas, montagne au Venezuela.